Мозе́-сюр-ле-Міньйо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 90 км на південний захід від Пуатьє, 22 км на південний захід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1182 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2656,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Мозе-сюр-ле-Міньйон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мозе-сюр-ле-Міньйон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр